Denumirea de Planinița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Planinița, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Planinița, un sat în comuna Pernik, regiunea Pernik.